Durian est nom commun ou propre aux acceptions suivantes :

 Patronyme 

 Wolf Durian (1892-1969), journaliste, traducteur et auteur de jeunesse allemand.

 Botanique 
 Le durian, un fruit.

 Cinéma 

 Durian Durian'', film hongkongais réalisé par Fruit Chan, sorti en 2000.

 Voir aussi 
 Sintel, court métrage d'animation néerlandais réalisé par Colin Levy, sorti en 2010, et réalisé sous le nom de code Durian'''.